

События 
 775 (или 773) — Такелот III стал соправителем своего отца Осоркона III в XXIII династии.
 Поход Салманасара IV на запад, к Ливану.
 Вторжение Аргишти I в Намар.
 Согласно комментарию А. А. Штукина, 29 августа 775 года (по календарю Чжоу 10 луна, день синь-мао) произошло солнечное затмение, описанное в песне «Ши цзин» (II, IV 9). Однако астрономические данные о затмениях не подтверждают, что в этом году в Китае могло наблюдаться солнечное затмение. Сама песнь «Ши цзина» указывает лишь день, а не год.
 Циньский княжич Ши-фу вернулся из жунского плена.
 Милетцы основали колонии Кизик и Трапезунд.

См. также

Примечания